Trémont (Maine i Loira), municipi francès a la regió del País del Loira.
 Trémont (Orne), municipi francès a la regió de la Baixa Normandia.

Vegeu també:
 Trémont-sur-Saulx, municipi francès al departament del Mosa.
 Tremont, diversos municipis als Estats Units.